L'ultima preda (Union Station) – film del 1950 diretto da Rudolph Maté
L'ultima preda (A Time to Die) – romanzo di Wilbur Smith del 1989
L'ultima preda (Ultimate enemies: Lions And Elephants) – film per la televisione del 2006